«Кура́ж — трусливый пёс» () — американский анимационный мультсериал. Основан на комедии в стиле ужасов, номинированный на премию Academy Award, созданный Джоном Дилвортом. Мультсериал повествует о собаке по имени Кураж и её хозяевах: Мюриэл Бэгг — любезной пожилой шотландской женщине, и Юстасе Бэгге — ворчливом и раздражительном пожилом фермере, которые живут вместе на ферме в центральной части вымышленного города Нигде, штат Канзас (часто называемом «Середина Нигде»).

Дилворт представил сериал на показе короткометражных мультфильмов Hanna-Barbera «Какой мультфильм!» и пилотный проект под названием «Цыпленок из космоса», показанный на Cartoon Network 18 февраля 1996 года.

Сюжет мультсериала 
Сюжет вращается вокруг подвигов и мужества небольшого пса, который, несмотря на своё имя (англ. Courage - мужество), боится самых прозаических вещей. Его страхи, как правило, являются обоснованными, ведь Мюриэл и Юстаса постоянно атакуют различные опасности, в которых Кураж должен набираться храбрости и спасать пенсионеров и самого себя.
 
Каждая серия начинается с рассказа о прошлом Куража: «Маленьким щенком его нашла Мюриэл, которая живёт в городе Нигде со своим мужем Юстасом Бэггом. Странные вещи творятся в городе, только Кураж спасёт свой новый дом».

Всего было снято 52 серии за четыре сезона, а также пилотная серия и специальная серия. Сериал выходил с 12 ноября 1999 года по 22 ноября 2002 года.

Русский дубляж 

 Александра Кожевникова – Мюриэл Бэгг
 Анатолий Петров – Юстас

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Персонажи

Главные герои

Кураж 
Кураж — самый трусливый пёс в мире. Маленьким щенком он был разлучён с родителями (см. предпоследнюю серию 4 сезона). Но добрая дама Мюриэл Бэгг нашла и приютила его. И теперь он живёт в городе Нигде с Мюриэл и Юстасом — его хозяином. Юстас вечно ругает Куража; Кураж всегда влипает в историю!
Несмотря на своё бравое имя, Кураж боится всего и вся и всегда безошибочно чувствует приближение опасности. Однако когда его семье грозит беда, он всегда преодолевает свой страх и спасает хозяев. Часто, когда Кураж вынужден идти на риск ради ближних, он сопровождает свои поступки фразой: «Чего не сделаешь ради любви!». Кураж нередко получает травмы и увечья, однако на нём всё «заживает как на собаке». Он терпеть не может всяческие приключения и авантюры, предпочитая спокойное и тихое времяпрепровождение. Больше всего на свете Кураж любит дремать на коленях Мюриэл, когда та отдыхает в кресле-качалке. Хобби Куража — закапывание различных предметов (по большей части, костей) в окрестностях дома с последующим их поиском. Иногда это развлечение приводит к новым неприятностям: так, в одной серии («Гнев библиотекаря») Кураж находит зарытую книгу, которую давным-давно должен был сдать в библиотеку; в другой («Путешествие к центру Нигде») — обнаруживает подземную популяцию разумных и агрессивных баклажанов, в третьей («Проклятие фараона Рамзеса») — древнеегипетскую плиту, зарытую накануне грабителями. Он умеет работать на компьютере, советы которого нередко помогают ему в борьбе с различного рода проблемами. Особые приметы Куража — лиловый окрас шерсти, тёмно-бордовый язык, который он иногда использует в качестве «третьей руки», и передний зуб с дыркой. Также у этого персонажа есть 2 уникальных свойства: первое — это способность принимать различные формы, когда он объясняет кому-то о грядущей опасности или если ему необходимо пройти незамеченным на хорошо охраняемый объект; второе — это потеря какой-либо части его тела, когда впервые видит опасность своими глазами.

Мюриэл Бэгг 
Пожилая дама, проживающая на одинокой ферме вместе со своим мужем Юстасом и Куражом. Мюриэл очень добрая, великодушная, сердобольная и отзывчивая женщина, которая просто обожает своего любимого пса и любит своего мужа, несмотря на постоянное ворчание и недовольство последнего. Однако несмотря на это, Мюриэл может с лёгкостью треснуть кого-нибудь скалкой по башке за нехорошее поведение (чаще всего этим «кем-то» становится сам Юстас). В плане внешности она олицетворяет символ доброты, простоты и миролюбия. Мюриэл — полноватая бабушка с кудрявыми седыми волосами и очень доброй улыбкой, носит круглые очки, через которые невозможно увидеть глаза, но в серии «Мюриэл встречает соперницу» она некоторое время ходит без очков. Мюриэл очень любит готовить: во все свои блюда (включая варенье) неизменно добавляет уксус в разных количествах, что иногда вызывает чувство отвращения у её питомца, когда он об этом слышит. Мюриэл умеет готовить восхитительные сладости, за которые постоянно получает первые места в кулинарных конкурсах. 
По сюжету мультфильма Мюриэл часто становится жертвой какого-нибудь злодеяния, однако в большинстве случаев даже и не подозревает об этом. В результате её спасает Кураж и заканчивается всё тем, что он сидит у неё на коленях, пока она смотрит телевизор, покачиваясь в своём кресле-качалке.

Юстас Бэгг 
Старый фермер, проживающий в своём собственном доме далеко от города. Юстас женат на Мюриэл. Говорят, что муж и жена со временем становятся похожи друг на друга. В ситуации между Юстасом и Мюриэл это расхожее мнение не имеет силы. Единственное в чём похожи муж и жена — это очки, которые у них абсолютно одинаковые, хотя в сериях «Проклятие Ширли» и «Воздушный пират» Юстаса можно увидеть и без очков. Юстас отличается скверным ворчливым характером; его не волнует никто вокруг, и поэтому он предпочитает сидеть в своём большом кресле и читать свежую газету. Однако у старика иногда просыпается чувство чёрного жестокого юмора по отношению к псу Мюриэл Куражу (которого он недолюбливает и называет глупым псом). Он знает, как труслив этот пёс, поэтому иногда пугает его, доводя того до истерики (любимая шутка — это резкое и неожиданное надевание уродливой страшной маски или раздувание больших глаз). Также Юстас очень жаден и готов пожертвовать многим, чтобы сохранить что-то важное или достать что-то ценное. В плане внешности Юстас — полная противоположность Мюриэл. Он страшно худой; волос на голове нет, поэтому голова, по мнению матери Юстаса, похожа на бильярдный шар; зубов также нет; когда Юстас кричит, виден отвратительный прыщавый язык.

Злодеи

Котц 
Котц — наиболее часто повторяющийся отрицательный персонаж сериала: тощий прямоходящий кот ярко-красного цвета. Появляется в сериале четыре раза (не считая серии "Страшная месть", где некоторые злодеи собираются вместе), начиная с самой первой серии («Ночь в Котц-мотеле»): его появление всегда сопровождается зловещей музыкой. Практически в каждой серии Котц появляется в роли работника сферы услуг: администратора в мотеле, хозяина клуба на тропических островах, организатора круизов. Весь его бизнес неизменно преследует какую-либо зловещую цель. Внешне Котц может показаться благовоспитанным персонажем: он вежлив, предупредителен, интеллигентен. Однако за этой оболочкой скрывается злобный холодный ум и грубые манеры. Котц ненавидит собак: все его бизнес-предприятия основаны на одном принципе — «Никаких услуг для собак». Он один из наиболее упорных врагов Куража и всегда стремится унизить и оскорбить пса. К Мюриэл он относится недоброжелательно — поскольку наряду с ней участвует в кулинарных конкурсах и каждый год неизменно занимает лишь второе место, в то время как она получает первое место. Терпя поражение в какой-либо ситуации, Котц неизменно произносит зловещую фразу: «Зря вы это сделали!» или «Напрасно вы это сделали!».

Большая нога 
Ещё один отрицательный персонаж этого мультсериала, встречающийся в сериях «Большая нога» и «Страшная месть». Этот персонаж появился в результате обострения грибковой инфекции, возникшей на левой ноге Юстаса. В плане внешности это разросшаяся до гигантских размеров человеческая ступня; каждый палец которой имеет рот, глаза и умеет разговаривать, причём в основном говорит большой палец, у которого есть ноготь и светлая область вокруг рта; сиреневого окраса, покрытая множеством жёлтых волдырей. Её главный смысл жизни — грабежи и разбои.

Ле кряк 
Второй по частоте появлений отрицательный персонаж, появляющийся в трех собственных эпизодах и одном общем («Страшная месть»). С виду это селезень, скорее всего — выходец из Франции, так как говорит с акцентом. У него всегда нахмурены брови, что его и «выдаёт» за жулика. В каждой серии он исполняет те или иные услуги, например лечение амнезии.

Жестокий Ветеринар
Незначительный, но важный злодей Куража - трусливого пса, он был человеком, который ответственен за то, что забрал родителей Куража и запустил их в космос, когда он был младенцем для эксперимента (который позже потерпел неудачу) и сделал последнего сиротой, пока он был принят Мюриэль. Он захватил их, посадил на ракетный корабль, запущенный из его так называемой «больницы для животных» под названием «Домашние животные завтрашнего дня», и отправил их в космос в рамках своего эксперимента по разведению, чтобы увидеть, что они превратятся в супердогов. Однако Кураж избежал этой участи и был усыновлен Мюриэль. Спустя годы он пытается сделать то же самое с Куражом, узнав его из прошлого. Когда Мюриэль и Юстас пытаются спасти Куража, а также обнаружить его эксперимент, он решает, что он не может позволить своей операции и исследованиям быть обнаруженными и скомпрометированными для общественности. Поэтому он решает бросить Мюриэль и Юстаса в ракету, чтобы отправить их в космос. Однако Кураж спасает своих владельцев и запирает Жестокого Ветеринара внутри ракеты. После Т-0 ракетные двигатели под ним загораются, и ракета запускает, отправляя ветеринара в космос. При аварийной посадке на планете он обнаружил, что все собаки выжили, включая родителей Куража, что означало, что его эксперимент по разведению, чтобы увидеть, что они превратятся в супердогов, не удался. Затем он окаменел, когда его утащили в сеть и напали мстительные собаки за кадром за его действия. Он слышал крики от боли во время атаки.

Другие

Компьютер 
Персональный компьютер Куража, установленный на чердаке дома Юстаса. Кураж всегда обращается к нему за советом, когда ему необходима помощь в борьбе против очередной напасти. Возможности этого компьютера значительно превышают возможности простого: так, он наделён речью (при этом говорит с сильным британским акцентом), и свои советы нередко сопровождает язвительными замечаниями или шутками в жанре чёрного юмора. Обладает веб-камерой, к примеру в серии «Великолепная мега-Мюриэл» он может видеть, как Кураж отключает его. Способен использовать некоторые свои устройства не по назначению (например, в одной из серий («Большая нога») использует CD-rom для анализа образца ткани).

Ширли Медиум 
Ширли — маленькая собачка породы чихуахуа: её отличительные приметы — бледно-зелёный окрас, острые уши и большие глаза. Ширли всегда одевается как цыганка-гадалка. Она проживает в небольшом фургоне, заваленном изнутри всяким хламом (в том числе оккультного характера), которым приторговывает. Ширли обладает настоящим даром медиума: способна общаться с духами мёртвых и является специалистом в области всего потустороннего. Кураж обращается к ней, если ему требуется совет относительно чего-либо паранормального. Во время разговора с ним Ширли нередко играет на саксофоне в паузах между предложениями, иногда завершая игру протяжным соло. В отличие от большинства героев сериала, всегда понимает речь Куража.

Доктор Виндалу 
Усатый врач родом из Индии, говорящий с сильным акцентом. Работает в клинике города Нигде: к нему нередко обращается за медицинской помощью семья Бэггов. Обычно заявляет пациенту, что с ним либо всё в порядке, либо он ничем не может помочь.

Снежный человек 
Снежный человек из серии «Кураж и Снежный человек». Его настоящее имя Теодор. Появился в краях Нигде и начал терроризировать город. За его поимку музей города Нигде предложил награду. По словам «Телеканала Нигде», снежный человек потопил Титаник, отбил нос Сфинксу и разрушил Колизей.

Горбун 
Горбун — это небольшое карликовое существо, которое ищет приюта в городе Нигде. Этот персонаж встречается в серии «Горбун из города Нигде». Многие люди не желают приютить его из-за его уродливой внешности: один глаз заметно отличающийся от другого и сильно скривленная спина, за что и прозвали этого персонажа. Наконец он находит приют у семейки Беггов, в которой он сразу подружился с Мюриэл и, прежде всего, с Куражом. Его любимое увлечение — игра на колокольчиках, с которыми пробовал играть Кураж.

Мать Юстаса 
Мать Юстаса — ещё один персонаж, довольно часто встречающийся в некоторых сериях. Она впервые встречается в серии «Мамин день». Это женщина небольшого роста, которая живёт в трейлере вдали от города. Если учесть тот факт, что её сын Юстас уже пожилого возраста, то она совсем старая женщина. Тем не менее, по неизвестным причинам мать Юстаса явно выглядит значительно моложе своего возраста. Единственное, что объединяет её и Юстаса — это наличие очков (они не круглые, как у Юстаса, а тонкие и прямоугольные) и отсутствие волос на голове. Поэтому она, так же как и её сын носит кепку, носит высокий парик красно-розового цвета, потому что страдает комплексом неполноценности: мать Юстаса считает, что без этого парика она выглядит просто ужасно. Если парик падает с её головы, она сразу же начинает плакать и кричит: «Я — уродина!» Несмотря на пожилой возраст Юстаса, она называет его «малышом» и постоянно им командует. К Куражу мать Юстаса относится мягче, чем её сын, хотя иногда называет его «глупым псом», если тот в чём-то провинился. Мюриэл не хочет общаться с матерью Юстаса и считает, что она плохая женщина. Мать Юстаса работает в компании, которая производит парики, ставит различные эксперименты на волосах, и в одной из серий Мюриэл стала жертвой её экспериментов.

Фред 
Безумный Фред (скорее всего «безумный» — прозвище) — второстепенный персонаж мультсериала (в эпизоде «Безумный Фред» — ключевой). Является племянником Мюриэл, и, вероятнее всего, он прежде несколько раз проходил лечение в психиатрических больницах (о чём свидетельствует повязка на его руке, имеющая телефонный номер одной из лечебниц для душевно больных). Работает брадобреем, и, вероятнее всего, имеет специфический рефлекс: начав стричь или брить кого-либо, он не может остановится, пока не удалит все волосы клиента. Так, к примеру, он обрил своего хомяка, свою подругу, посетителя свою парикмахерской и — в эпизоде «Безумный Фред» — Куража. Он с нежностью относится к своим родным, неизменно думает стихами (придерживаясь специфического лейтмотива — он повторяет слово «странный» в завершении каждой строфы).

Чарли Маус 
Большой крыс, работает продавцом и официантом в кафе города Нигде. Хороший друг Куража, нередко помогает Куражу в сложных ситуациях. У Чарли имеется татуировка в виде якоря на руке. Чарли Маус довольно часто встречается во многих сериях.

Жан Бон 
Свин, который работает мясником и поваром в городе Нигде. Довольно добрый и щедрый. Его жена изготавливают удивительные фигуры из гамбургеров, она также работает поваром (судя по серии «Бычьи головы»). Жан Бон довольно часто встречается во многих сериях.

Ди Лун 
Подросток Китайско-Американского происхождения, довольно умный и одарённый, но самовлюблённый. У него несколько неряшливые черные волосы и носит черные солнцезащитные очки. Его обычно можно увидеть с белой майкой, синими шортами и сандалиями с цветами на них. Его тёти это злая и добрая Императрицы Китая. Любит опережать кого либо и опередив кричит: Смотри куда идёшь или смотри куда прёшь! На китайском языке его имя (大 龍, Di Lung, Ди Лун) означает «Большой дракон», что вероятно подтверждает тот факт, что он является королевским наследником (племянником китайских императриц). Ди Лун очень часто встречается во многих сериях.

Мать снежного человека 
Довольно часто встречающийся персонаж мультсериала (например её можно заметить в сериях «Проклятие Ширли», «Червяк и Роза» и «Молчание Мюриэл»), это пожилая женщина, которая внешне очень похожа на мать Юстаса (также небольшого роста женщина с такими же чертами лица как и у матери Юстаса, также она носит аналогичные очки с небольшими прямоугольными линзами), только в отличие от матери Юстаса она без парика и носит на голове платок. Судя по эпизоду «Кураж и Снежный человек» она является мамой снежного человека.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Кураж — трусливый пёс на IMDB
 Кураж — трусливый пёс на TV.com

Примечания 

Мультсериалы канала Cartoon Network
Мультсериалы о собаках
Мультсериалы США, запущенные в 1999 году
Мультсериалы США, завершённые в 2002 году